Crestadoro ist der Familienname folgender Personen:

Andrea Crestadoro (1808–1879), italienisch-britischer Bibliothekar
Giuseppe Crestadoro (um 1711–1808), italienischer Maler